Die LAMILUX – Heinrich Strunz Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in der Stadt Rehau im Hofer Land und einem weiteren Fertigungsstandort in Schifferstadt. LAMILUX ist eingetragene Marke des Unternehmens und Handelsname der Produkte. Das Unternehmen beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter in den beiden Unternehmensbereichen faserverstärkte Kunststoffe und Tageslichtsysteme. Die Firma LAMILUX ist auf Oberlichter wie z. B. Flachdach Fenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder und Glasdächer spezialisiert.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1909 vom Zimmerer Heinrich Strunz im oberfränkischen Rehau im Landkreis Hof gegründet. Nach der Inbetriebnahme eines Sägewerkes im Jahre 1918 entwickelte und fertigte das Unternehmen montagefertige Holzbauten und meldete dafür Patente an.

1941 übernahm Rudolf Strunz, Sohn des Gründers Heinrich Strunz, die Geschäftsleitung und erweiterte 1955 das Unternehmen um die Produktion faserverstärkter Kunststoffe. So entstand der Name Lamilux. „Lami“ für den Produktionsschritt des Laminierens, „Lux“ für die Transparenz des Werkstoffes. Neben dem Holzbau wurden zusätzlich Wellbahnen aus faserverstärkten Kunststoffen und Lichtkuppeln herstellt.

1985 wurde Heinrich Strunz geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens. Die einstige Fertigung von Wellbahnen wurde auf die Produktion des Verbundwerkstoffes LAMILUXplan umgestellt. Im Geschäftsfeld Tageslichtelemente wurde die Sparte Sicherheitstechnik auch Objektentrauchung als eigener Unternehmensbereich etabliert. Die LAMILUX Sicherheitstechnik ist für die Projektierung, Entwicklung und Montage der komplexen Steuerungstechnik von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und deren Integration in Gebäudeleittechnik zuständig.

Seit 1994 leiten Dorothee und Heinrich Strunz das Unternehmen gemeinsam. Die  Tageslichtsysteme wurden  um Glasdachkonstruktionen und Steuerungstechnologien für Gebäudeautomationen erweitert. Die faserverstärkten Kunststoffe werden in der Caravan-, Nutzfahrzeuge-, Bus-, Bau- und Sport-Industrie eingesetzt und weltweit exportiert. Zwischen 2006 und 2008 errichtete das Unternehmen für 10 Millionen Euro eine dritte Produktionsstraße für faserverstärkte Kunststoffe. Erstmals erreichte es einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und investierte in diesen Jahren knapp acht Millionen Euro für eine neue Produktionsstraße.

2009 feierte das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Zwischen 2011 und 2012 wurden für sieben Millionen Euro die Produktionskapazitäten für Glasdachkonstruktionen und Lichtbänder erweitert.
Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen Pecolit in Schifferstadt mit 60 Beschäftigten übernommen, welche 2013 in der Gruppe aufging. In diesem Zuge wurde auch die Unternehmensstruktur des Unternehmens geändert. Die Firma Mirotec Glas- und Metallbau GmbH aus Wettringen wurde 2015 ein Teil der LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe. Somit erweiterten sich die Geschäftsfelder um die Bereiche Metallbaukonstruktionen, Glasfassaden, Stahlbau, Schweißkonstruktionen und verglaste Aufsatzschächte. Seit 2018 gehört auch die roda Gruppe zum Unternehmen, es ist seit 1986  Hersteller und Monteur hochwertiger Rauch- und Wärmeabzugsgeräte, industrieller Lüftungsanlagen, Tageslichtsysteme und lichtdurchlässiger Fassadentechnik

Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Heinrich Strunz Gruppe einen Umsatz in Höhe von 263 Mio. EUR.
Zum Jahresbeginn 2019 stiegen die beiden Kinder von Dorothee und Heinrich Strunz in das Unternehmen ein. Johanna und Alexander Strunz stellen somit die vierte Familiengeneration in der Geschäftsführung dar. Mit rund 1200 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2018 317 Millionen Euro.

Bekannte Bauprojekte, an denen LAMILUX beteiligt war 
 BMW-Vierzylinder, München
 Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität, Berlin
 A 380 Werft, Frankfurt am Main
 Rheingalerie, Ludwigshafen
 Thier-Galerie, Dortmund
 Forum Mittelrhein, Koblenz
 Neue Galerie, Kassel
 Neue Messe, Hamburg
 Flughafen, München

Auszeichnungen 
 Innovationspreis der Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK)
 AVK – Innovationspreis 2012 „Besonders attraktiver Arbeitgeber“
 red dot Award – Product Design 2016
 IHK Bildungspreis 2018
 red dot Award 2018
 red dot Award 2019

Weblinks 
 Deutsche Firmenhomepage: lamilux.de
 Internationale Firmenhomepage: lamilux.com

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Hof)
Entrepreneur des Jahres
Rehau
Gegründet 1909